Weiterdingen steht für:

 Weiterdingen (Hilzingen), ein Ortsteil der Gemeinde Hilzingen im Landkreis Konstanz
 Schloss Weiterdingen, ein Schloss im Landkreis Konstanz